

Događaji 
 Otan postaje satrap Lidije

Rođenja

Smrti